Футболист года во Франции () — ежегодная футбольная награда, вручаемая журналом France Football, лучшему футболисту Франции. Награда присуждается любому французскому футболисту, независимо от места его выступлений. С 1993 года отдельным призом награждаются вратари. С 1995 года призом мог владеть футболист, выступающий за пределами Франции. С 2001 года бывшие обладатели трофея коллегиально назначают лучшего игрока года. Наибольшее число наград имеет Тьерри Анри — 5.

Лауреаты

Ссылки 
 France — Footballer of the Year

Футбольные награды
Футбол во Франции
Футбольные награды во Франции